Talaçay kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Talaçay (vattendrag i Azerbajdzjan, lat 41,59, long 46,52), Zaqatala, 
 Talaçay (vattendrag i Azerbajdzjan, lat 41,58, long 46,58), Zaqatala, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar